Slug steht für:
 Slug (Einheit), Maßeinheit, Gewichtsmaß im angloamerikanischen Maßsystem
 NSLU2, ein Network-Attached-Storage-Gerät von Linksys
 Slug (Schienenfahrzeug),  Triebfahrzeug, dessen elektrische Fahrmotoren durch eine andere Lokomotive mit Energie versorgt werden
 In der Web-Entwicklung: Ein aus einem oder wenigen Wörtern bestehender benutzer- und suchmaschinenfreundlicher Text (sprechender Name) als Bestandteil einer URL, siehe Clean URL
 Flintenlaufgeschoss
 Slug (Rapper), einen US-amerikanischen Rapper und Mitglied der Band Atmosphere